Fuyang (阜阳) est une ville de la province de l'Anhui en Chine ;
 Fuyang (富阳) est une ville de la province du Zhejiang en Chine.

 Fuyang est un point d'acupuncture (V.59) 

foo yang
fu yung hai

Homonymie de toponyme